Het ATP-toernooi van Rotterdam 1977 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1977) werd van 21 tot en met 27 maart 1977 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1977 trok 32.524 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Toernooischema 

1977
Rotterdam